Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 23 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XXIII Korpus Armijny (III Rzesza)